Kuňja může být:
 Kuňja (přítok Dubny) – řeka v Moskevské oblasti v Ruské federaci
 Kuňja (přítok Lovati) – řeka v Pskovské, Tverské a Novgorodské oblasti v Ruské federaci
 Kuňja (přítok Kosvy) – řeka v Permském kraji v Ruské federaci